Johannes Francke ist der Name folgender Personen:

* Johannes Francke (Theologe) (1604–1684), deutscher Theologe und Superintendent
 Johannes Francke (Jurist) (1625–1670), deutscher Jurist

Siehe auch: 
 Johannes Franck
 Johann Francke
 Johannes Franke